Чемпионат Канады по кёрлингу среди юниоров 1993 () проводился в городе Труа-Ривьер (провинция Квебек) среди мужских и женских юниорских команд (игроки должны быть в возрасте до 20 лет на 30 июня года, предшествующего году очередного чемпионата). Чемпионат проводился в 44-й раз для юниоров-мужчин, в 23-й раз для юниоров-женщин, в 4-й раз в провинции Квебек и впервые в Труа-Ривьере.

Победители чемпионата среди мужчин и среди женщин получали право представлять Канаду как её мужская и женская юниорские сборные команды на  в следующем сезоне.

В мужском и женском турнире принимало участие по 12 команд, представляющих провинции и территории Канады.

В мужском турнире чемпионом стала (впервые в истории чемпионатов и единственный раз на настоящий момент) команда, представляющая провинцию Новая Шотландия (скип Shawn Adams стал чемпионом в 1-й раз), выигравшая в финале у команды, представляющей провинцию Саскачеван (скип Jeff Wall). Бронзовые медали завоевали проигравшие в полуфиналах команда, представляющая Северо-Западные территории и Юкон (скип Robert Andrews), и команда, представляющая провинцию Альберта (скип Leslie Sonnenberg).

В женском турнире чемпионом стала (2-й раз в истории чемпионатов) команда, представляющая провинцию Онтарио (скип Ким Геллард стала чемпионом в 1-й раз), выигравшая в финале у команды, представляющей провинцию Квебек (скип Janique Berthelot). Бронзовые медали завоевала команда, представляющая провинцию Британская Колумбия (скип Патти Томпсон).

Формат соревнований 
Турнир состоит из двух этапов — групповой этап и этап плей-офф. На групповом этапе () команды в одной группе играют между собой по круговой системе в один круг. Во второй этап, плей-офф, играющийся по олимпийской системе, в мужском турнире выходят четыре лучшие команды, играются полуфиналы и финал; проигравшие в полуфиналах занимают общее 3-е место. В женском турнире в плей-офф выходят три лучшие команды; сначала в полуфинале встречаются команды, занявшие на групповом этапе 2-е и 3-е места, а затем победитель полуфинала встречается в финале с командой-победителем группового этапа.

Мужчины

Составы команд

Групповой этап 

  команды, выходящие в полуфиналы плей-офф
  команды, выходящие в тай-брейк за выход в полуфинал плей-офф с 4-го места

Тай-брейк

Плей-офф 

Полуфиналы

Финал

Итоговая классификация

Женщины

Составы команд

Групповой этап 

  команда, выходящая в финал плей-офф
  команда, выходящая в полуфинал плей-офф со 2-го места
  команды, выходящие в двухраундовый тай-брейк за выход в полуфинал плей-офф с 3-го места

Тай-брейки

Плей-офф 

Полуфинал

Финал

Итоговая классификация

Примечания

См. также 
 Чемпионат Канады по кёрлингу среди мужчин 1993
 Чемпионат Канады по кёрлингу среди женщин 1993

Спорт в Канаде в 1993 году
Чемпионаты Канады по кёрлингу среди юниоров
Спортивные соревнования в Квебеке